Halticus — род полужесткокрылых из семейства слепняков (Miridae) подсемейства Orthotylinae.

Описание 
Мелкие блестяще чёрные клопы. Иногда голова усики и ноги могут быть бледно-желтые, оранжевые, красные или коричневые. Первый членик нижней губы короче высоты щёк. Темя с поперечной бороздкой. Усики отходят около нижнего края глаз. Переднеспинка трапециевидная или почти прямоугольная. Наружный край надкрыльев слабо изогнут. Задние бёдра сильно вздутые.

Экология 
Фитофаги, питаются в том числе растениями из семейства бобовые и мареновые. Вид Halticus beganus обнаружен на гнилом дубе.

Классификация 
В мировой фауне 16 видов. Некоторые виды, ранее относимые к этому роду, были перенесены в Ectmetopterus и Microtechnites.

Распространение 
Большинство видов встречается в Палеарктике. Вид Halticus tibialis обитает от Африки до Юго-Восточной Азии и островов юго-западной части Тихого океана, а Halticus intermedius — в США.

Примечания 

Orthotylinae
Роды полужесткокрылых